Gneo Papirio Carbone (in latino Gnaeus Papirius Carbo) fu il nome di due consoli della Repubblica romana, padre e figlio:
Gneo Papirio Carbone (console 113 a.C.), console nel 113 a.C.
Gneo Papirio Carbone (console 85 a.C.), console nell'85, 84 e 82 a.C.